Pere Antoni Serra (bisbe) (? – 1632), president de la Generalitat de Catalunya (1629 - 1632), i bisbe de Lleida (1621 - 1631)
 Pere Antoni Serra Bauzà (Sóller, 1928), empresari mallorquí president del Grup Serra